

Воронцовка — село, Теренкольський район, Павлодарська область

Воронцовка — село, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Воронцовка — село, Єйський район, Краснодарський край
 Воронцовка — присілок, Канаський район, Чувашія
 Воронцовка — селище, Краснотур'їнський міський округ, Свердловська область

ru:Воронцовка